Solomatin () est un nom propre russe qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Andreï Solomatine (1975-), footballeur et entraîneur russe ;
  (1964-), homme politique russe.

Patronyme russe